Buzzin' – singolo di Shwayze del 2008, dall'album Shwayze
 Buzzin' – singolo di Mann del 2010, dall'album Mann's World